

Francja 
 Castellar (Alpy Nadmorskie) – miejscowość w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Castellare-di-Casinca – miejscowość w regionie Korsyka, w departamencie Górna Korsyka
 Castellare-di-Mercurio – miejscowość w regionie Korsyka, w departamencie Górna Korsyka

Włochy 
 Castellar (Cuneo) – miejscowość w prowincji Cuneo, w regionie Piemont
 Castellar Guidobono – miejscowość w prowincji Alessandria, w regionie Piemont

Hiszpania 
 Castellar (Andaluzja) – gmina w prowincji Jaén, w Andaluzji
 Castellar de la Frontera – gmina w prowincji Cádiz, w Andaluzji
 Castellar de la Muela – gmina w prowincji Guadalajara, w Castile-La Mancha
 Castellar de la Ribera – gmina w prowincji Lleida, w Katalonii
 Castellar de n'Hug – gmina w prowincji Barcelona , w Katalonii
 Castellar de Santiago – gmina w prowincji Ciudad Real, w Castile-La Mancha
 Castellar del Riu – gmina w prowincji Barcelona, w Katalonii
 Castellar del Vallès – gmina w prowincji Barcelona, w Katalonii
 El Castellar – gmina w prowincji Teruel, w Aragonii